Беттс — фамилия. Известные носители:
 Беттс, Альберт (1888—1924) — британский гимнаст, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве. 
 Беттс, Блэйр (род. 1980) — канадский хоккеист.
 Беттс, Дики (род. 1943) — американский гитарист, певец, автор песен и композитор.
 Беттс, Дэйзи (род. 1982) — австралийская актриса.
 Беттс, Клайв (род. 1950) — британский политик.
 Беттс, Ли (1977—1995) — британская школьница, умершая от отравления экстази.
 Беттс, Мортон (1847—1914) — английский футболист.
 Беттс, Муки (род. 1992) — американский бейсболист.
Беттс, Чарльз (род. 1986) — американский рестлер и борец, известный под именем Чед Гейбл.

Прочее 
 Леонард Беттс — 12-й эпизод 4-го сезона сериала «Секретные материалы».